Појам  може да се односи на:
 Лај (река),
 Лај (митологија),